Münzgraben steht für:

 Münzgraben (Bern), ein Straßenzug in Bern
 Münzgraben (Gemeinde Pirching), Ortsteil in der Gemeinde Pirching am Traubenberg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
 Münzgraben (Oker), ein Nebenarm der Oker im Stadtgebiet von Braunschweig, Niedersachsen

Siehe auch:
 Münzbach
 Münzengraben
 Münzgrabenkirche